В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1987, який належав до категорії гран-прі, Яннік Ноа здобув титул, у фіналі перемігши Роналда Ейдженора 7-6, 6-4, 6-4.

Сіяні гравці 

 Яннік Ноа (Чемпіон)
 Еміліо Санчес (1-ше коло)
 Андерс Яррід (1-ше коло)
 Слободан Живоїнович (чвертьфінал)

 Амос Мансдорф (1-ше коло)
 Гі Форже (півфінал)
 Томаш Шмід (2-ге коло)
 Йонас Свенссон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors